Дмитрий Николаевич Батюшков (1828—1909) — русский государственный деятель, Подольский и Екатеринославский губернатор, . Отец Фёдора Дмитриевича Батюшкова.

Биография 
Родился в дворянской семье, в селе Кесьма Весьегонского уезда Тверской губернии  года (источники указывают также: 9 сентября 1829 года и 1830 год в «Альманахе русских государственных деятелей»). Отец — Николай Иванович Батюшков (1801—1841), троюродный брат поэта Константина Батюшкова; мать — Вера Николаевна, урождённая Дюклу (1808—1830). Рано потерял родителей.

Воспитывался в Московском дворянском институте, затем был своекоштным студентом на физико-математическом факультете Московского университета, который окончил первым кандидатом в 1849 году и вступил в службу в канцелярию Московского военного генерал-губернатора канцелярским чиновником. В 1855 году вступил штабс-капитаном в дружину № 18 государственного ополчения. В 1862 году определён младшим секретарем в московскую военную контору государственного банка, а через два года назначен директором этой конторы. В 1865 году перемещён в Государственный контроль и командирован в Казань для открытия Казанской контрольной палаты и управления ею. В 1866 году утверждён Весьегонским почётным мировым судьей. В 1872 году произведён в чин статского советника, 26 марта 1876 года — в чин действительного статского советника. В 1879 году назначен управляющим Санкт-Петербургской контрольной палатой.

В 1882 году назначен на должность губернатора Подольской губернии, а через два года перемещён на ту же должность в Екатеринославскую губернию. Деятельность Батюшкова в должности губернатора с 1884 по 1890 годы принесла значительные изменения в жизни Екатеринослава. Развитие промышленности и железных дорог в крае способствовало развитию культуры и образования. Благодаря энергичному содействию губернатора была открыта Мариинская женская гимназия. Была устроена городская библиотека, созданы благотворительное общество, общество попечения о женском образовании, комиссия народных чтений. Проценты с капитала Батюшкова, хранившегося в общественном городском банке, использовались на благотворительные цели.

Во время губернаторства Д. Н. Батюшкова состоялся первый день города:  1887 года, в честь 100-летия города. Приурочен праздник был к моменту закладки Преображенского кафедрального собора. Состоялся торжественный молебен, массовые народные гуляния; состоялся роскошный бал во дворце Потёмкина. В Потёмкинском саду демонстрировали «фотографические картины» из жизни Екатерины II и основания Екатеринослава. Был произведён в тайные советники 24 апреля 1888 года.

В 1890 году Д. Н. Батюшков был назначен на должность губернатора Гродненской губернии. В 1892—1893 годах при поддержке губернатора прошли съезды врачей Гродненской губернии; создано общество врачей Гродненской губернии. В июле 1895 года состоялась закладка Свято-Владимирской Занеманской церкви-школы. Под патронатом Батюшкова было организовано в Гродно общество велосипедистов с уставом, значком и прокатным пунктом. За время правления Батюшкова значительно изменилась деятельность городской библиотеки, которая получала ежегодную правительственную субсидию; открылся кабинет для чтения.

В марте 1899 года Батюшков был переведён в Петербург; с марта 1899 года Дмитрий Николаевич Батюшков — почётный опекун и управляющий делами ведомства учреждений императрицы Марии. В 1902 году он — почётный член Благотворительного общества Великой княгини Ольги Александровны; в 1903—1909 годах Батюшков состоял председателем общества.

Скончался  года. Был похоронен, вместе с супругой, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1892)
 Орден Святого Владимира 3-й ст.;
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1885)
 Орден Святой Анны 2-й ст.;
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1882)
 Медаль «В память царствования Императора Николая I»;
 Медаль «В память коронации императора Александра III»;
 Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения».

Семья 
Жена, Екатерина Фёдоровна (урожд. Озерова; 1833—1909). Участвовала в делах благотворительности в Екатеринославе: её заботами возводились здания и открывались учреждения, — дешёвые столовые и дома призрения, бесплатная женская школа. За заботу о нуждах города она была удостоена звания почётной гражданки Екатеринослава. Их дети:
 Николай (1855—1916)
 Фёдор (1857—1920)
 Алексей (1859—1907)
 Дмитрий (1862—1920)
 Георгий (1866—1923); его дочь Варвара (1906—1942) — артистка, похороненная на Введенском кладбище (уч. 25) с матерью, Натальей Николаевной (1870—1963) 
 Василий (1868—1929)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дмитрий Николаевич Батюшков

Воспитанники московского дворянского института
Благотворители Российской империи
Подольские губернаторы
Екатеринославские губернаторы
Почётные граждане Днепра
Почётные опекуны
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Дмитрий